Sérapion est un nom commun qui peut désigner :

 un sérapéum, temple dédié à Sérapis

Sérapion est un nom propre qui peut désigner :

Personnalités

Saints catholiques et orthodoxes 
 Sérapion d'Antioche est un écrivain paléochrétien, huitième patriarche d'Antioche  († 211).
 Cronidès, Léonce et Sérapion sont des martyrs à Alexandrie, sous l'empereur Maximin  ().
 Sérapion de Thmuis ou d'Arsinoé est un écrivain chrétien et évêque de Thmuis en Égypte ().
 Sérapion de Catane († vers 304), évêque de Catane en Sicile, martyr ; fêté le 12 septembre.
 Sérapion le Sidonite († ?), moine en Égypte.
 Sérapion de Zarzama († 900) ; fêté le 29 octobre.
 Sérapion d'Alger (1179-1240), moine mercédaire d'origine irlandaise, martyrisé à Alger ; fêté le .
 Sérapion de Koja († 1611), ou Sérapion du lac de Koja, Tartare de Kazan, converti, disciple de l'ermite Niphonte, fondateur du monastère de la Théophanie en Russie ; fêté le 27 juin.

Saints orthodoxes 
 Sérapion de Vladimir († 1275), moine de la laure des Grottes de Kiev, évêque de Vladimir, témoin de l'invasion mongole en Russie ; fêté le 12 juillet.

Médecin 
 Yuhanna ibn Sarabiyun ou Jean Sérapion est un médecin arabe auteur d'un Grand et d'un Petit Compendium ().
 Serapion le jeune est un médecin arabe auteur du Livre des médicaments simples ().

Arts et littérature

Littérature 
 Les Frères Sérapion est un cercle littéraire allemand fondé en 1814.
 Les Frères de Saint-Sérapion est un recueil de nouvelles d'E. T. A. Hoffmann (1819-1821).
 Les Frères Sérapion est un cercle littéraire russe formé en 1921.

Peinture 
 Saint Sérapion est un tableau de Francisco de Zurbarán réalisé en 1628.

Prénom et patronyme
Sérapion est un prénom d'origine égyptienne, peu usité en Occident.

Sérapion peut être aussi un patronyme.

Références